Aracil est un nom de famille notamment porté par :

 Alfredo Aracil, compositeur espagnol,
 Gabriel Maureta Aracil, peintre espagnol,
 Lluís Vicent Aracil, linguiste espagnol.